De Turkse voetbalclub Beşiktaş JK speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Beşiktaş JK

 * 2013/14: Ondanks de score (3-2) in het voordeel van Beşiktaş plaatste Tromsø zich alsnog voor de groepsfase door het uitsluiten van Beşiktaş vanwege het onreglementair beïnvloeden van wedstrijden.

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 219.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Turkije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Beşiktaş JK
Beşiktaş JK